199 километр — (по официальным документам называется 198 километр) — остановочный пункт Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области. Названа по расстоянию от станции Александров-1.

Состоит из двух низких прямых боковых платформ. На западной платформе (1-й путь) находятся неработающий кассовый павильон и навес для защиты пассажиров от дождя (в аварийном состоянии, крыша обваливается). Платформы полной длины (рассчитаны на приём 12-вагонного электропоезда). Постройки и сооружения выдержаны в цветовой гамме, характерной для Смоленского направления Московской железной дороги. Строения на восточной платформе (2-й путь) отсутствуют. Платформы находятся в аварийном состоянии: части платформ наклонены, обваливаются, на восточной платформе полностью обвален забор.

В ста метрах западнее платформы расположен посёлок сельского типа Клин. Невдалеке от платформы под железной дорогой проложен туннель, через который проходит автомобильная дорога Пронское — Клин — Часцовская. Движения рейсового пассажирского транспорта по этой автодороге нет. Проход к платформе возможен по путям от этого прокола (ранее был подход с юго-запада к лестнице на западной платформе, но ныне он зарос травой) или по тропинке от СНТ с востока (к восточной платформе).

На платформе останавливается ежедневно 3 пары электропоездов, на север до Поварово-2, на юг до станций Кубинка-1, Бекасово-1, Сандарово. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в поездах у разъездных кассиров.

Среднее время в пути электропоезда от 199 км до Кубинки-1 — 12 минут. До платформы 165 км (переход на станцию Манихино-1) — 43 минуты. До станции Манихино-1 через станцию Манихино-2 — 1 час 4 минуты.

C 30 октября 2017 года о.п. был временно закрыт в связи с неудовлетворительным состоянием пассажирской платформы, всем поездам отменялась остановка в обе стороны. С 11 декабря 2017 года остановка восстановлена.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по платформе 199 км.

Железнодорожные станции и платформы Одинцовского городского округа
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги